Kruki ist der Name folgender polnischen Orte:
 Kruki (Banie Mazurskie), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1948 Krugken, 1938 bis 1945 Krucken, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen
 Kruki (Żychlin), Dorf in der Woiwodschaft Łódź
 Kruki (Mrozy), Dorf im Powiat Miński, Woiwodschaft Masowien
 Kruki (Olszewo-Borki), Dorf im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien